Sektion kan henvise til flere ting:
Systematik omhandler klassifikation af levende væsener.
En sektion er en mindre militær enhed.